L'édition 2019 du tournoi de tennis de Newport se déroule du 15 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. John Isner remporte l’épreuve en simple, Marcel Granollers et Serhiy Stakhovsky celle en double.

Faits marquants

Pendant le tournoi 
Le tenant du titre Steve Johnson est battu d'entrée par le  mondial et invité du tournoi Christopher Eubanks.

Lauréats 
John Isner remporte le  titre de sa carrière en simple, le  à Newport, en écartant en finale Alexander Bublik.

En double, Marcel Granollers et Serhiy Stakhovsky décrochent leur  titre ensemble en s'imposent en finale face à Marcelo Arévalo et Miguel Ángel Reyes-Varela. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de Newport
 Saison 2019 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Newport
ATP 2019
Tennis aux États-Unis en 2019
Tennis en juillet 2019
Sport aux États-Unis en juillet 2019